Orfeu — personagem da mitologia grega
Orpheu (revista), circulou em Portugal
Orfeu Negro
Orfeu da Conceição

Desambiguação